Центральноевропейская женская баскетбольная лига 2015/2016 — являлся 9 сезоном ЦЕЖБЛ, в котором участвовали женские баскетбольные клубы из 4 стран: Чехия, Румыния, Словакия, Австрия.

Регламент 
Турнир проводился в два этапа

1) предварительный — 9 команд, поделены на 2 группы, где играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

3) финальный — по две лучшие команды из групп выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — участники турнира поделены на 2 группы, где с 28 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года команды в группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) финальный — лучшие четыре команды второго этапа выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В»

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Флайинг Фоксес
   Кара
 4.  ЖБК Ружомберок

Лучшие игроки турнира 

По версии сайта Евробаскетбол символическая пятёрка турнира
  Зузана Лазарова («ЖБК Ружомберок»)
  Эарин Элленберг («Флайинг Фоксес»)
  Михаэла Вондрачкова («Кара»)
  Шоунта Дайер («ЖБК Алба-Юлия»)
  Вера Перостийска («Флайинг Фоксес»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Центральноевропейская женская баскетбольная лига
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе